Judith Miller puede referirse a:

 Judith Miller (nacida en 1948), periodista estadounidense.
 Judith Miller (filósofa) (nacida en 1941), filósofa francesa.
 Judith Miller (experta en antigüedades) (nacida en 1951), presentadora de TV y escritora británica.
 Judith McCoy Miller (nacida en 1944), autora de ficción cristiana estadounidense.
 Judy Miller, un personaje en la serie de TV Still Standing